Ernesto de Sajonia-Hildburghausen (Gotha, 12 de julio de 1655-Hildburghausen, 17 de octubre de 1715) fue un duque de Sajonia-Hildburghausen.

Biografía 
Fue el noveno hijo varón, aunque el sexto que sobrevivió a la infancia, del duque Ernesto I de Sajonia-Gotha y de Isabel Sofía de Sajonia-Altemburgo.

Cuando su padre murió en 1675, Ernesto y sus seis hermanos asumieron conjuntamente el gobierno del ducado; cinco años más tarde, en 1680, y bajo el tratado de división de los territorios de la familia, recibió las ciudades de Hildburghausen, Eisfeld, Heldburg y  Königsberg. Ernesto se convirtió de este modo en el fundador y primer duque de Sajonia-Hildburghausen. Después de la muerte de sus hermanos, Enrique y Alberto, sin herederos varones, tomó el control de las ciudades de Sonnefeld y Behringen.

Ernesto estableció su residencia oficial en Hildburghausen y empezó la construcción de su castillo. En 1710, aprobó la construcción en su territorio de una nueva ciudad formada por familias hugonotes francesas, quienes habían sido expulsadas de Francia tras el Edicto de Nantes.

Como Maestro de Caballería luchó en 1683 en la batalla de Viena, en 1685 en la conquista de Gran y Neuhaeusel, y después de esto entró en el ejército de las Provincias Unidas de los Países Bajos como coronel con la conquista de Kaiserswerth.

Con la construcción de su nueva residencia, Ernesto adquirió graves deudas del principado con sus hermanos, que no podrían reducirse incluso con impuestos más elevados.

Descendencia 
Contrajo matrimonio en Arolsen el 30 de noviembre de 1680 con Sofía Enriqueta de Waldeck. Tuvieron cinco hijos:
 Ernesto Federico I (Gotha, 21 de agosto de 1681-Hildburghausen, 9 de marzo de 1724), duque de Sajonia-Hildburghausen.
 Sofía Carlota (Arolsen, 23 de diciembre de 1682-Eisfeld, 20 de abril de 1684).
 Sofía Carlota (Hildburghausen, 23 de marzo de 1685-ibidem, 4 de junio de 1710).
 Carlos Guillermo (Arolsen, 25 de julio de 1686-ib., 2 de abril de 1687).
 José María Federico Guillermo (Erbach, 5 de octubre de 1702-Hildburghausen, 4 de enero de 1787).

Ancestros

Referencias 
 Rudolf Armin Human, Chronik der Stadt Hildburghausen, Hildburghausen, 1886
 Heinrich Ferdinand Schoeppl, Die Herzoge von Sachsen-Altenburg, Bozen, 1917, Neudruck Altenburg, 1992.
 Johann Samuel Ersch, Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, p. 300. (Digitalizado)

Duques de Sajonia-Hildburghausen
Duques de Sajonia del siglo XVII
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Nacidos en Gotha